Différentes personnalités portent ces nom et prénom :

Jacques De Ruyck (°1952), scientifique belge spécialisé en ingénierie mécanique ;
Jacques De Ruyck (1946-), homme politique belge flamand.